Egli steht für:
 Egli (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Egli, Schweizer Bezeichnung für den Flussbarsch
 Egli-Figuren, Puppen zur Darstellung biblischer Geschichten
 Egli-Haus, Obdachlosenheim in Mainz

Siehe auch:
 Eggli